Kryworischschja (ukrainisch ; russisch  ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Kryworischschja (Altschewsk), Ansiedlung im Rajon Altschewsk, Oblast Luhansk
 Kryworischschja (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw, Oblast Mykolajiw
 Kryworischschja (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk